Wahlkreis 108 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 108
 Landtagswahlkreis 108